Ве́ра Кузьмина́:
 Кузьмина, Вера Дмитриевна (1908—1968) — советский литературовед-медиевист, доктор наук.
 Кузьмина, Вера Кузьминична (1923—2021) — чувашская актриса, народная артистка СССР.